Chahir Belghazouani (Porto-Vecchio, 6 oktober 1986) is een Franse voetballer (middenvelder). Hij staat onder contract bij Gazélec FCO Ajaccio.

Statistieken

Zie ook
Lijst van spelers van AC Ajaccio

Frans voetballer
Marokkaans voetballer